Ruta 38 puede referirse a:

Argentina 
 Ruta Nacional 38.
 Ex Ruta Provincial 38, en la Provincia de Corrientes, que ahora es la Ruta Nacional 120.

Estados Unidos 
 Ruta de Illinois 38.
 Ruta Estatal de California 38.
 Carretera Estatal de Idaho 38.

Ruta 038